

Persone
 Alice Moseley – attrice britannica del cinema muto
 Bill Moseley – attore statunitense
 Carol Moseley Braun – politica e diplomatica statunitense
 George Moseley Murphy – chimico statunitense
 Henry Moseley – fisico britannico
 Jonny Moseley – sciatore freestyle statunitense
 Mark Moseley – giocatore di football americano statunitense  
 Mark Moseley – doppiatore statunitense
 Teed Michael Moseley – generale statunitense
 Tracy Moseley – biker britannica
 William Moseley – attore britannico
 William Dunn Moseley – politico statunitense

Altro
 16693 Moseley – asteroide della fascia principale
 Legge di Moseley – relazione matematica empirica
 Moseley – centro abitato dell'Inghilterra, sobborgo di Birmingham